Gougaud ist der Familienname folgender Personen: 

 Henri Gougaud (* 1936), französischer Schriftsteller und Chansonier
 Louis Gougaud (1877–1941), französischer Historiker